«Зооло́гия. Учебник для 6–7 классов средней школы» — учебник по биологии для средней школы на русском языке, рассчитанный на 2 учебных года. Издавался в СССР начиная с 1969 года и в Российской Федерации до конца 1990-х (в 2000 году вышло 28-е издание).

История
В период с конца 1940-х по конец 1960-х годов Министерством просвещения РСФСР был утверждён единственный учебник зоологии для 7-го класса средней школы, написанный педагогами В. Ф. Шалаевым (1890—1969) и Н. А. Рыковым (1910—1984), который с 1949 по 1968 год был издан 13 раз и разрабатывался в соответствии с итогами августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 года и законом «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР» (1958).

В первой половине 1960-х годов (после окончания периода лысенковщины) наряду с другими учебниками того периода учебник Шалаева и Рыкова подвергся резкой публичной критике со стороны научного сообщества и преподавателей высшей школы как не отражающий успехи современной биологии. В 1965 году по итогам работы комиссии при президиуме Академии педагогический наук РСФСР была выработана новая программа преподавания биологии в школе. Первым по ней был выпущен учебник Ю. И. Полянского «Общая биология» (1966). Над продолжающим его идеи учебником зоологии, вышедшим в 1969 году, работал коллектив ленинградских зоологов, прежде всего, сотрудников Зоологического института АН СССР. Редактором и одним из авторов первых изданий стал директор института — академик Б. Е. Быховский. После его смерти в 1974 году функции редактора взял на себя Д. В. Наумов, а после смерти последнего в 1984 году переработкой издания занимался М. А. Козлов.

Учебник переиздавался практически ежегодно и оставался основным в школах СССР и России с 1970-х до 1990-х годов, а также был переведён на английский и французский языки. В 1970-х годах по указанию Министерства просвещения материал был сокращён: была снижена терминологическая нагрузка, полностью исключены параграфы о губках, иглокожих и хоботных, а также об успехах современной зоологии, существенно сжаты некоторые другие блоки, например, параграф о головоногих моллюсках. Эти требования встретили неодобрение авторов, поскольку содержание издания во многом определялось интересом высшей школы к лучшей подготовке школьников к дальнейшей учёбе в вузах и широкому распространению современных представлений о зоологии. Методические разработки 1970-х и 1980-х годов способствовали дополнению Д. В. Наумовым учебника несколькими параграфами по фундаментальной экологии и охране природы.

В 1988 году издательство «Просвещение» выпустило первый альтернативный учебник зоологии, авторами которого стали А. И. Никишов и И. Х. Шарова, преподаватели Московского педагогического государственного института. На 2007 год учебник Б. Е. Быховского и соавторов уже не входил в перечень допущенных к использованию в процессе реализации образовательных программы общего образования.

Критика
Начиная с предпубликационной версии и до последних изданий учебник оставался объектом критики педагогов средней школы из-за большого объёма материала и обилия терминов.

Авторы
 Быховский, Борис Евсеевич (1908—1974), директор ЗИН АН СССР, гельминтолог
 Наумов, Донат Владимирович (1921—1984), сотрудник ЗИН АН СССР, книдариолог
 Козлова, Елизавета Владимировна (1892—1975), сотрудница ЗИН АН СССР, орнитолог
 Мончадский, Александр Самойлович (1897—1974), сотрудник ЗИН АН СССР, энтомолог
 Соколов, Анатолий Сергеевич (1922—????), сотрудник ЗИН АН СССР
 Терентьев, Павел Викторович (1903—1970), заведующий кафедрой зоологии позвоночных ЛГУ, герпетолог
 Рыков, Николай Александрович (1910—1984), декан факультета естествознания Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена

Редакторы
 С 1969 по 1973 год — Быховский, Борис Евсеевич, директор ЗИН АН СССР
 С 1974 по 1984 год — Наумов, Донат Владимирович, сотрудник ЗИН АН СССР
 С 1984 по 2000 год — Козлов, Михаил Алексеевич, сотрудник ЗИН АН СССР (РАН), энтомолог

Комментарии

Примечания

Учебники‎
Биологическое образование
Книги по зоологии